Bifazial (Kofferwort aus lat. bi, „zwei“, „doppelt“ und fazial, von lat. facies, „Gesicht“) wird im deutschen Sprachraum in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Bifazial (Blatt) (Pflanzenkunde)
 Bifaziale Solarmodule, zweiseitig Ertrag bringende Solarmodule